Подавалицы — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Печоры».

Расположена на южной границе центра района и городского поселения, города Печоры.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Печорской волости.

Население 
Численность населения деревни составляет 56 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района